Сонгкхла — місто в Таїланді
 Сонгкхла — озеро в Таїланді
 Сонгкхла — провінція в Таїланді